Ходув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кольский повят, Великопольское воеводство. Население — 3510 человек (на 2004 год).

Соседние гмины 
 Гмина Дашина
 Гмина Домбровице
 Гмина Грабув
 Гмина Клодава
 Гмина Кросневице
 Гмина Пшедеч

Ссылки 

Гмины Великопольского воеводства